Przemislaus ist der Name folgender Personen:

* Przemislaus I. (Teschen) (zwischen 1332 und 1336–1410), Herzog von Teschen
 Przemislaus I. (Teschen-Auschwitz) (zwischen 1362 und 1370–1406), Herzog von Auschwitz